Интерконтинентальный чемпион WWE () — чемпионский титул в реслинге, созданный и продвигаемый американским рестлинг-промоушеном WWE на бренде SmackDown. Титул был введен во World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE) в 1979 году. Пат Паттерсон, обладатель североамериканского чемпионства WWF в тяжелом весе был объявлен новым чемпионом, (объединившим свой титул чемпиона Северной Америки WWF в тяжелом весе с титулом чемпиона Южной Америки WWF в тяжелом весе, на турнире в Рио-де-Жанейро).

 См. также Таблица первого, вымышленного турнира за титул Интерконтинентального чемпион WWF в тяжелом весе (1979)
 См. также Турнирные таблицы за титул Интерконтинентального чемпиона WWF/WWE
 См. также Турнирные таблицы за первое претендентство, за титул Интерконтинентального чемпиона WWE

Интерконтинентальный чемпионат первоначально считался вторым по значимости чемпионатом в компании, после чемпионата WWE. Чемпионат был вторым по продолжительности в WWE в течение длительного периода пока в компании не появился чемпионат Соединённых Штатов, попавший в федерацию после покупки WCW со всеми её чемпионатами в 2001 году. На сегодняшний день является третьим активным титулом по продолжительности, после чемпионата WWE (1963) и чемпионата Соединённых Штатов (1975). В 2002 году WWF была переименована в World Wrestling Entertainment (WWE), и чемпионат был переименован соответственно. В результате встряски суперзвезд 2019 года стал защищаться на синем бренде SmackDown.

За всё время поясом владело 87 различных интерконтинентальнных чемпиона, а всего смен владельца было 180 раз, одиннадцать раз его делали вакантным, ещё один раз неофициально, числится как чемпионство сразу за двумя чемпионами и один раз титул упразднялся. Последним чемпионом до упразднения был Трипл Эйч, но вскоре Кристиан возродил титул, победив в «королевском матче». Крис Джерико держит рекорд по количеству завоеванных чемпионств — 9 раз. Хонки Тонк Мен держит самое продолжительное единовременное чемпионство в 454 дня, самое длинное комбинированное чемпионство у Педро Моралеса продолжительностью в 619 дней. Пятое чемпионство Трипл Эйча и чемпионство Дина Дугласа является самым коротким — менее одного дня. Самым возрастным чемпионом был Рик Флэр он выиграл титул в 56 лет. Самым молодым чемпионом был Джефф Харди завоевавший чемпионство в 23 года.

История интерконтинентального чемпионства WWE

Названия титула

Действующий Интерконтинентальный чемпион WWE 
 На    года действующий чемпион — Синсукэ Накамура, который держит титул интерконтинентального чемпиона во второй раз.

Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулом восемьдесят семь чемпионов, одиннадцать раз его делали вакантным — ещё один раз, неофициально, числится как чемпионство сразу за двумя чемпионами и один раз титул упразднялся.

Чемпион 1979 года 

|-
|1
|bgcolor="#FFFF99"|Пат Паттерсон
|
| года
|1
|233
|232
|Рио-де-Жанейро,Рио-де-Жанейро,Бразилия
|Турнир в Бразилии
|align=left|Пат Паттерсон выиграл вымышленный турнир в Рио-де-Жанейро.
|

|-
|}

Чемпионы 1980—1989 годов 

|-
|3
|bgcolor="#FFFF99"|Педро Моралес
|
| года
|1
|194
|193
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|House show
|align=left|
|

|-
|4
|bgcolor="#FFFF99"|Дон Мурако
|
| года
|1
|156
|155
|Филадельфия,Пенсильвания,США
|House show
|align=left|
|

|-
|5
|bgcolor="#FFFF99"|Педро Моралес
|
| года
|2
|425
|424
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|House show
|align=left|
|

|-
|6
|bgcolor="#FFFF99"|Дон Мурако
|
| года
|2
|385
|384
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|House show
|align=left|
|

|-
|7
|bgcolor="#FFFF99"|Тито Сантана
|
| года
|1
|226
|225
|Бостон,Массачусетс,США
|House show
|align=left|
|

|-
|8
|bgcolor="#FFFF99"|Грег Валентайн
|
| года
|1
|285
|284
|Лондон,Онтарио,Канада
|Maple Leaf Wrestling
|align=left|Показано 13 октября
|

|-
|9
|bgcolor="#FFFF99"|Тито Сантана
|
| года
|2
|217
|216
|Балтимор,Мэриленд,США
|House show
|align=left|Поединок в стальной клетке
|

|-
|10
|bgcolor="#FFFF99"|Рэнди Сэвидж
|
| года
|1
|414
|413
|Бостон,Массачусетс,США
|House show
|align=left|
|

|-
|11
|bgcolor="#FFFF99"|Рикки Стимбот
|
| года
|1
|65
|64
|Понтиак,Мичиган,США
|Рестлмания III
|align=left|
|

|-
|12
|bgcolor="#FFFF99"|Хонки Тонк Мен
|
| года
|1
|454
|453
|Буффало,Нью-Йорк,США
|WWF Superstars
|align=left|Показано 13 июня 1987 года.Самый долгий тайтл-рейн в истории интерконтинентального титула
|

|-
|13
|bgcolor="#FFFF99"|Последний Воин
|
| года
|1
|216
|215
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|SummerSlam (1988)|align=left|
|

|-
|14
|bgcolor="#FFFF99"|Рик Руд
|
| года
|1
|148
|147
|Атлантик-Сити,Нью-Джерси,США
|Рестлмания V|align=left|
|

|-
|15
|bgcolor="#FFFF99"|Последний Воин
|
| года
|2
|216
|215
|Ист-Ратерфорд,Нью-Джерси,США
|SummerSlam (1989)|align=left|
|

|-
|}

 Чемпионы 1990—1999 годов 

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|Торонто,Онтарио,Канада
|Рестлмания VI|align=left|
|

|-
|16
|bgcolor="#FFFF99"|Мистер Перфект
|
| года
|1
|126
|125
|Остин,Техас,США
|WWF Superstars|align=left|
|

|-
|17
|bgcolor="#FFFF99"|Техаский Торнадо
|
| года
|1
|84
|83
|Филадельфия,Пенсильвания,США
|SummerSlam (1990)|
|

|-
|18
|bgcolor="#FFFF99"|Мистер Перфект
|
| года
|2
|280
|279
|Рочестер,Нью-Йорк,США
|WWF Superstars|align=left|
|

|-
|19
|bgcolor="#FFFF99"|Брет Харт
|
| года
|1
|144
|143
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|SummerSlam (1991)|align=left|
|

|-
|21
|bgcolor="#FFFF99"|Родди Пайпер
|
| года
|1
|77
|76
|Олбани,Нью-Йорк,США
|Королевская битва (1992)|align=left|
|

|-
|22
|bgcolor="#FFFF99"|Брет Харт
|
| года
|2
|146
|145
|Индианаполис,Индиана,США
|Рестлмания VIII|align=left|
|

|-
|23
|bgcolor="#FFFF99"|Британский Бульдог
|
| года
|1
|59
|58
|Лондон,Англия,Великобритания
|SummerSlam (1992)|align=left|
|

|-
|24
|bgcolor="#FFFF99"|Шон Майклз
|
| года
|1
|202
|201
|Терре-Хот,Индиана,США
|Главное событие в ночь на воскресенье XXXI|align=left|
|

|-
|26
|bgcolor="#FFFF99"|Шон Майклз
|
| года
|2
|113
|112
|Олбани,Нью-Йорк,США
|House show|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|
|

|-
|27
|bgcolor="#FFFF99"|Бритва Рамон
|
| года
|1
|198
|197
|Нью-Хейвен,Коннектикут,США
|Raw|align=left|
|

|-
|28
|bgcolor="#FFFF99"|Дизель
|
| года
|1
|138
|137
|Рочестер,Нью-Йорк,США
|WWF Superstars|align=left|
|

|-
|29
|bgcolor="#FFFF99"|Бритва Рамон
|
| года
|2
|146
|145
|Чикаго,Иллинойс,США
|SummerSlam (1994)|align=left|
|

|-
|30
|bgcolor="#FFFF99"|Джефф Джарретт
|
| года
|1
|94
|93
|Тампа,Флорида,США
|Королевская битва (1995)|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|Молин,Иллинойс,США
|Action Zone|align=left|
|

|-
|31
|bgcolor="#FFFF99"|Джефф Джарретт
|
| года
|2
|23
|22
|Молин,Иллинойс,США
|Action Zone|align=left|
|

|-
|32
|bgcolor="#FFFF99"|Бритва Рамон
|
| года
|3
|3
|2
|Монреаль,Квебек,Канада
|House show|align=left|
|

|-
|33
|bgcolor="#FFFF99"|Джефф Джарретт
|
| года
|3
|62
|61
|Труа-Ривьер,Квебек,Канада
|House show|align=left|
|

|-
|34
|bgcolor="#FFFF99"|Шон Майклз
|
| года
|3
|91
|90
|Олбани,Нью-Йорк,США
|In Your House 2: The Lumberjacks|align=left|
|

|-
|36
|bgcolor="#FFFF99"|Бритва Рамон
|
| года
|4
|91
|90
|Виннипег,Манитоба,Канада
|In Your House 4: Great White North|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|Сан-Бернардино,Калифорния,США
|Raw|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|Сиэтл,Вашингтон,США
|Raw|align=left|
|

|-
|41
|bgcolor="#FFFF99"|Хантер Хёрст Хелмсли
|
| года
|1
|115
|114
|Форт-Уэйн,Индиана,США
|Raw|align=left|
|

|-
|44
|bgcolor="#FFFF99"|Стив Остин
|
| года
|1
|36
|63
|Ист-Ратерфорд,Нью-Джерси,США
|SummerSlam (1997)|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|
|

|-
|46
|bgcolor="#FFFF99"|Стив Остин
|
| года
|2
|29
|28
|Монреаль,Квебек,Канада
|Survivor Series (1997)|align=left|
|

|-
|48
|bgcolor="#FFFF99"|Triple H
|
| года
|2
|40
|43
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|SummerSlam (1998)|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|
|

|-
|51
|bgcolor="#FFFF99"|Дорожный Пёс
|
| года
|1
|14
|13
|Сан-Хосе,Калифорния,США
|Raw is War|align=left|
|

|-
|53
|bgcolor="#FFFF99"|Крёстный отец
|
| года
|1
|43
|42
|Детройт,Мичиган,США
|Raw is War|align=left|
|

|-
|54
|bgcolor="#FFFF99"|Джефф Джарретт
|
| года
|4
|60
|53
|Молин,Иллинойс,США
|Raw is War|align=left|
|

|-
|55
|bgcolor="#FFFF99"|Эдж
|
| года
|1
|1
|<1
|Торонто,Онтарио,Канада
|House show|align=left|
|

|-
|56
|bgcolor="#FFFF99"|Джефф Джарретт
|
| года
|5
|2
|<1
|Буффало,Нью-Йорк,США
|Fully Loaded (1999)|align=left|
|

|-
|58
|bgcolor="#FFFF99"|Джефф Джарретт
|
| года
|6
|56
|55
|Миннеаполис,Миннесота,США
|SummerSlam (1999)|align=left|
|

|-
|59
|bgcolor="#FFFF99"|Чайна
|
| года
|1
|56
|55
|Кливленд,Огайо,США
|No Mercy (1999)|align=left|
|

|}

 Чемпионы 2000—2009 годов 

|- style="background-color:#e3e3e3"
|†
|Крис Джерикои Чайна
|bgcolor="#FFFFFF" |
| года
|1
|20
|—
|Майами,Флорида,США
|Raw is War|align=left|
|

|-
|61
|Крис Джерико
|
| грда
|2
|35
|34
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|Королевская битва (2000)|align=left|
|

|-
|62
|bgcolor="#FFFF99"|Курт Энгл
|
| года
|1
|35
|34
|Хартфорд,Коннектикут,США
|No Way Out (2000)|align=left|
|align=center|

|-
|63
|Крис Бенуа
|
| года
|1
|30
|49
|Анахайм,Калифорния,США
|Рестлмания 2000|align=left|
|

|-
|64
|Крис Джерико
|
| года
|3
|6
|4
|Ричмонд,Вирджиния,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|65
|Крис Бенуа
|
| года
|2
|43
|42
|Юниондейл,Нью-Йорк,США
|Raw is War|align=left|
|

|-
|66
|bgcolor="#FFFF99"|Рикиши
|
| года
|1
|14
|13
|Мемфис,Теннесси,США
|SmackDown!|align=left|
|align=center|

|-
|67
|Вэл Венис
|
| года
|2
|54
|51
|Санрайз,Флорида,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|68
|bgcolor="#FFFF99"|Чайна
|
| года
|2
|8
|7
|Кливленд,Огайо,США
|SummerSlam (2000)|align=left|
|

|-
|69
|bgcolor="#FFFF99"|Эдди Герреро
|
| года
|1
|78
|79
|Лексингтон,Кентукки,США
|Raw is War|align=left|
|

|-
|70
|bgcolor="#FFFF99"|Билли Ганн
|
| года
|1
|19
|16
|Санрайз,Флорида,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|71
|Крис Бенуа
|
| года
|3
|42
|41
|Бирмингем,Алабама,США
|Armageddon (2000)|align=left|
|

|-
|72
|Крис Джерико
|
| года
|4
|72
|73
|Новый Орлеан,Луизиана,США
|Королевская битва (2001)|align=left|
|

|-
|73
|bgcolor="#FFFF99"|Triple H
|
| года
|3
|7
|6
|Оклахома-Сити,Оклахома,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|74
|Джефф Харди
|
| года
|1
|6
|3
|Филадельфия,Пенсильвания,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|75
|bgcolor="#FFFF99"|Triple H
|
| года
|4
|34
|33
|Ноксвилл,Теннесси,США
|Raw is War|align=left|
|

|-
|76
|Кейн
|
| года
|1
|37
|38
|Сакраменто,Калифорния,США
|Judgment Day (2001)|align=left|
|

|-
|77
|Альберт
|
| года
|1
|27
|24
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|78
|Лэнс Шторм
|
| года
|1
|27
|26
|Буффало,Нью-Йорк,США
|Raw is War|align=left|
|

|-
|79
|bgcolor="#FFFF99"|Эдж
|
| года
|2
|35
|34
|Сан-Хосе,Калифорния,США
|SummerSlam (2001)|align=left|
|

|-
|80
|Кристиан
|
| года
|1
|28
|27
|Питтсбург,Пенсильвания,США
|Unforgiven (2001)|align=left|
|

|-
|81
|bgcolor="#FFFF99"|Эдж
|
| года
|3
|15
|14
|Сент-Луис,Миссури,США
|No Mercy (2001)|align=left|
|

|-
|82
|Тест
|
| года
|1
|13
|12
|Юниондейл,Нью-Йорк,США
|Raw|align=left|
|

|-
|83
|bgcolor="#FFFF99"|Эдж
|
| года
|4
|63
|62
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|Survivor Series (2001)|align=left|
|

|-
|84
|Уильям Ригал
|
| года
|1
|56
|55
|Атланта,Джорджия,США
|Королевская битва (2002)|align=left|
|

|-
|85
|Роб Ван Дам
|
| года
|1
|35
|34
|Торонто,Онтарио,Канада
|Рестлмания X8|align=left|
|

|-
|86
|bgcolor="#FFFF99"|Эдди Герреро
|
| года
|2
|36
|35
|Канзас-Сити,Миссури,США
|Backlash (2002)|align=left|
|

|-
|87
|Роб Ван Дам
|
| года
|2
|63
|62
|ЭдмонтонАльберта,Канада
|Raw|align=left|
|

|-
|88
|Крис Бенуа
|
| года
|4
|colspan="2" |27
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|Raw|align=left|
|

|-
|89
|Роб Ван Дам
|
| года
|3
|22
|40
|ЮниондейлНью-Йорк,США
|SummerSlam (2002)|align=left|
|

|-
|90
|Крис Джерико
|
| года
|5
|14
|13
|Денвер,Колорадо,США
|Raw|align=left|
|

|-
|91
|Кейн
|
| года
|2
|20
|19
|Хьюстон,Техас,США
|Raw|align=left|
|

|-
|92
|bgcolor="#FFFF99"|Triple H
|
| года
|5
|colspan="2" |<1
|Норт-Литл-Рок,Арканзас,США
|No Mercy (2002)|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Упразднен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|Норт-Литл-Рок,Арканзас,США
|No Mercy (2002)|align=left|
|bgcolor="#e3e3e3" |

|-
|93
|Кристиан
|
| года
|2
|50
|49
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|Judgment Day (2003)|align=left|
|

|-
|94
|bgcolor="#FFFF99"|Букер Т
|
| года
|1
|34
|33
|Монреаль,Квебек,Канада
|Raw|align=left|
|

|-
|95
|Кристиан
|
| года
|3
|50
|49
|Де-Мойн,Айова,США
|House show|align=left|
|

|-
|96
|Роб Ван Дам
|
| года
|4
|28
|27
|РоузмонтИллинойс,США
|Raw|align=left|
|

|-
|97
|Крис Джерико
|
| года
|6
|colspan="2" |<1
|Фейетвилл,Северная Каролина,США
|Raw|align=left|
|

|-
|96
|Роб Ван Дам
|
| года
|5
|48
|47
|Фейетвилл,Северная Каролина,США
|Raw|align=left|
|

|-
|99
|Рэнди Ортон
|
| года
|1
|210
|209
|Орландо,Флорида,США
|Armageddon (2003)|align=left|
|

|-
|100
|bgcolor="#FFFF99"|Эдж
|
| года
|5
|57
|56
|Хартфорд,Коннектикут,США
|Vengeance (2004)|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|Уичито-Фолс,Техас,США
|Raw|align=left|
|

|-
|101
|Крис Джерико
|
| года
|7
|37
|36
|Портленд,Орегон,США
|Unforgiven (2004)|align=left|
|

|-
|102
|Шелтон Бенджамин
|
| года
|1
|colspan="2" |244
|Милуоки,Висконсин,США
|Taboo Tuesday (2004)|align=left|
|

|-
|103
|Карлито
|
| года
|1
|colspan="2" |90
|Финикс,Аризона,США
|Raw|align=left|
|

|-
|104
|bgcolor="#FFFF99"|Рик Флэр
|
| года
|1
|155
|153
|Оклахома-Сити,Оклахома,США
|Unforgiven (2005)|align=left|
|

|-
|105
|Шелтон Бенджамин
|
| года
|2
|69
|68
|Трентон,Нью-Джерси,США
|Raw|align=left|
|

|-
|106
|Роб Ван Дам
|
| года
|6
|15
|14
|Лексингтон,Кентукки,США
|Backlash (2006)|align=left|
|

|-
|107
|Шелтон Бенджамин
|
| года
|3
|41
|40
|Лаббок,Техас,США
|Raw|align=left|
|

|-
|108
|Джонни Найтро
|
| года
|1
|99
|98
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|Vengeance (2006)|align=left|
|

|-
|109
|Джефф Харди
|
| года
|2
|35
|34
|Топика,Канзас,США
|Raw|align=left|
|

|-
|110
|Джонни Найтро
|
| года
|2
|7
|6
|Колумбус,Огайо,США
|Raw|align=left|
|

|-
|111
|Джефф Харди
|
| года
|3
|98
|97
|Манчестер,Англия,Великобритания
|Raw|align=left|
|

|-
|112
|Умага
|
| года
|1
|56
|55
|Бейкерсфилд,Калифорния,США
|Raw|align=left|
|

|-
|113
|Сантино Марелла
|
| года
|1
|77
|76
|Милан,Ломбардия,Италия
|Raw|align=left|
|

|-
|114
|Умага
|
| года
|2
|colspan="2" |62
|Даллас,Техас,США
|Raw|align=left|
|

|-
|115
|Джефф Харди
|
| года
|4
|190
|189
|Колумбус,Огайо,США
|Raw|align=left|
|

|-
|116
|Крис Джерико
|
| года
|8
|111
|110
|Милуоки,Висконсин,США
|Raw|align=left|
|

|-
|117
|Кофи Кингстон
|
| года
|1
|49
|48
|Даллас,Техас,США
|Night of Champions (2008)|align=left|
|

|-
|118
|Сантино Марелла
|
| года
|2
|85
|84
|Индианаполис,Индиана,США
|SummerSlam (2008)|align=left|
|

|-
|119
|Уильям Ригал
|
| года
|2
|70
|69
|Манчестер,Англия,Великобритания
|Raw|align=left|
|

|-
|120
|Си Эм Панк
|
| года
|1
|49
|48
|Чикаго,Иллинойс,США
|Raw|align=left|
|

|-
|121
|Джон «Bradshaw» Лэйфилд
|
| года
|1
|27
|26
|Джэксонвилл,Флорида,США
|Raw|align=left|
|

|-
|122
|Рей Мистерио
|
| года
|1
|63
|62
|Хьюстон,Техас,США
|Рестлмания XXV|align=left|
|

|-
|123
|Крис Джерико
|
| года
|9
|21
|20
|Новый Орлеан,Луизиана,США
|Extreme Rules (2009)|align=left|
|

|-
|124
|Рей Мистерио
|
| года
|2
|65
|67
|Сакраменто,Калифорния,США
|The Bash|align=left|
|

|-
|125
|Джон Моррисон
|
| года
|3
|103
|99
|Кливленд,Огайо,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|126
|Дрю Макинтайр
|
| года
|1
|161
|160
|Сан-Антонио
|TLC: Tables, Ladders & Chairs (2009)|align=left|Поединок один на один.
|

|-
|}
† Совместное чемпионство Криса Джерико и Чайны не признаётся WWE, чемпиоство числилось как вакантное.

 Чемпионы 2010—2019 годов 

|-
|127
|Кофи Кингстон
|
| года
|2
|66
|74
|Детройт,Мичиган,США
|Over the Limit (2010)|align=left|
|

|-
|128
|Дольф Зигглер
|
| года
|1
|160
|153
|Ларедо,Техас,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|129
|Кофи Кингстон
|
| года
|3
|77
|76
|Тусон,Аризона,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|130
|Уэйд Барретт
|
| года
|1
|89
|85
|Колумбус,Огайо,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|131
|Иезекиил Джексон
|
| года
|1
|51
|53
|Вашингтон,Округ Колумбия,США
|Capitol Punishment (2011)|align=left|
|

|-
|132
|Коди Роудс
|
| года
|1
|236
|233
|Сакраменто,Калифорния,США
|SmackDown!|align=left|
|

|-
|133
|Биг Шоу
|
| года
|1
|28
|27
|Майами-Гарденс,Флорида,США
|Рестлмания XXVIII|align=left|
|

|-
|134
|Коди Роудс
|
| года
|2
|colspan="2" |21
|Роузмонт,Иллинойс,США
|Extreme Rules (2012)|align=left|
|

|-
|135
|Кристиан
|
| года
|4
|64
|63
|Роли,Северная Каролина,США
|Over the Limit (2012)|align=left|
|

|-
|136
|Миз
|
| года
|1
|85
|84
|Сент-Луис,Миссури,США
|Raw 1000|align=left|
|

|-
|137
|Кофи Кингстон
|
| года
|4
|colspan="2" |74
|Мемфис,Теннесси,США
|Main Event|align=left|
|

|-
|138
|Уэйд Барретт
|
| года
|2
|99
|98
|Вашингтон,Округ Колумбия,США
|Raw|align=left|
|

|-
|139
|Миз
|
| года
|2
|colspan="2" |1
|Ист-Ратерфорд,Нью-Джерси,США
|Рестлмания 29|align=left|
|

|-
|140
|Уэйд Барретт
|
| года
|3
|69
|68
|Ист-Ратерфорд,Нью-Джерси,США
|Raw|align=left|
|

|-
|141
|Кёртис Аксель
|
| года
|1
|colspan="2" |155
|Роузмонт,Иллинойс,США
|Payback (2013)|align=left|
|align=center|

|-
|142
|Биг И Лэнгстон
|
| года
|1
|167
|166
|Нашвилл,Теннесси,США
|Raw|align=left|
|

|-
|143
|Плохие новости Барретт
|
| года
|4
|colspan="2" |57
|Ист-Ратерфорд,Нью-Джерси,США
|Extreme Rules (2014)|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|Хартфорд,Коннектикут,США
|Raw|align=left|
|

|-
|144
|Миз
|
| года
|3
|28
|27
|Тампа,Флорида,США
|Battleground (2014)|align=left|
|

|-
|145
|Дольф Зигглер
|
| года
|2
|colspan="2" |35
|Лос-Анджелес,Калифорния,США
|SummerSlam (2014)|align=left|
|

|-
|146
|Миз
|
| года
|4
|1
|<1
|Нашвилл,Теннесси,США
|Night of Champions (2014)|align=left|
|

|-
|147
|Дольф Зигглер
|
| года
|3
|colspan="2" |56
|Мемфис,Теннесси,США
|Raw|align=left|
|

|-
|148
|Люк Харпер
|
| года
|1
|27
|26
|Роанок,Виргиния,США
|Raw|align=left|
|

|-
|149
|Дольф Зигглер
|
| года
|4
|colspan="2" |22
|Кливленд,Огайо,США
|TLC: Tables, Ladders & Chairs (2014)|align=left|
|

|-
|150
|Плохие новости Барретт
|
| года
|5
|83
|82
|Корпус-Кристи,Техас,США
|Raw|align=left|
|

|-
|151
|Дэниел Брайан
|
| года
|1
|colspan="2" |43
|Санта-Клара,Калифорния,США
|Рестлмания 31|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|Цинциннати,Огайо,США
|Raw|align=left|
|

|-
|152
|Райбэк
|
| года
|1
|112
|111
|Корпус-Кристи,Техас,США
|Elimination Chamber (2015)|align=left|
|

|-
|153
|Кевин Оуэнс
|
| года
|1
|colspan="2" |84
|Хьюстон,Техас,США
|Night of Champions (2015)|align=left|
|

|-
|154
|Дин Эмброус
|
| года
|1
|64
|63
|Бостон,Массачусетс,США
|TLC: Tables, Ladders & Chairs (2015)|align=left|
|

|-
|155
|Кевин Оуэнс
|
| года
|2
|48
|47
|Анахайм,Калифорния,США
|Raw|align=left|
|

|-
|156
|Зак Райдер
|
| года
|1
|colspan="2" |1
|Арлингтон,Техас,США
|Рестлмания 32|align=left|
|

|-
|157
|Миз
|
| года
|5
|colspan="2" |188
|Даллас,Техас,США
|Raw|align=left|
|

|-
|158
|Дольф Зигглер
|
| года
|5
|37
|36
|Сакраменто,Калифорния,США
|No Mercy (2016)|align=left|
|

|-
|159
|Миз
|
| года
|6
|49
|48
|Уилкс-Барре,Пенсильвания,США
|SmackDown 900|align=left|
|

|-
|160
|Дин Эмброус
|
| года
|2
|152
|151
|Джэксонвилл,Флорида,США
|SmackDown Live|align=left|
|

|-
|161
|Миз
|
| года
|7
|colspan="2" |169
|Балтимор,Мэриленд,США
|Extreme Rules (2017)|align=left|
|

|-
|162
|Роман Рейнс
|
| года
|1
|63
|62
|Хьюстон,Техас,США
|Raw|align=left|
|

|-
|163
|Миз
|
| года
|8
|76
|75
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|Raw 25 лет|align=left|
|

|-
|164
|Сет Роллинс
|
| года
|1
|colspan="2" |71
|Новый Орлеан,Луизиана,США
|Рестлмания 34|align=left|
|

|-
|165
|Дольф Зигглер
|
| года
|6
|62
|61
|Гранд-Рапидс,Мичиган,США
|Raw|align=left|
|

|-
|166
|Сет Роллинс
|
| года
|2
|colspan="2" |119
|Бруклин,Нью-Йорк,США
|SummerSlam (2018)|align=left|
|

|-
|167
|Дин Эмброус
|
| года
|3
|29
|28
|Сан-Хосе,Калифорния,США
|TLC: Tables, Ladders & Chairs (2018)|align=left|
|

|-
|168
|Бобби Лэшли
|
| года
|1
|34
|33
|Мемфис,Теннесси,США
|Raw|align=left|
|

|-
|169
|Финн Балор
|
| года
|1
|22
|21
|Хьюстон,Техас,США
|Elimination Chamber (2019)|align=left|
|

|-
|170
|Бобби Лэшли
|
| года
|2
|colspan="2" |27
|Питтсбург,Пенсильвания,США
|Raw|align=left|
|

|-
|171
|Финн Балор
|
| года
|2
|98
|97
|Ист-Ратерфорд,Нью-Джерси,США
|Рестлмания 35|align=left|
|

|-
|172
|Синсукэ Накамура
|
| года
|1
|colspan="2" |201
|Филадельфия,Пенсильвания,США
|Extreme Rules (2019)|align=left|
|align=center|

|-
|}

 Чемпионы с 2020—по н.в. 

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|WWE лишили чемпионства Сами Зейна, так как тот, не появляется в компании и не производит защиту титула.Зейн находится дома на самоизоляции, поскольку боится заразится вирусом COVID-19.
|

|}

 По количеству дней владения титулом 

На    года

|-
|1 || Педро Моралес || colspan="2" | 2 || 619 || 617

|-
|2 || Миз || colspan="2" | 8 || 597 || 592

|-
|3 || Дон Мурако || colspan="2" | 2 || 541 || 539

|-
|4 || Хонки Тонк Мен || colspan="2" | 1 || 454 || 453

|-
|5 || Тито Сантана || colspan="2" | 2 || 443 || 441

|-
|6 || Бритва Рамон || colspan="2" | 4 || 438 || 434

|-
|7 || Последний Воин || colspan="2" | 2 || 432 || 430

|-
|8 || Рэнди Сэвидж || colspan="2" | 1 || 414 || 413

|-
|9 || Мистер Перфект || colspan="2" | 2 || 406 || 404

|-
|10 || Шон Майклз || colspan="2" | 3 || 406 || 403

|-
|11 || Уэйд Барретт/Плохие Новости Барретт || colspan="2" | 5 || 397 || 390

|-
|12 || Дольф Зигглер || colspan="2" | 6 || 372 || 363

|-
|13 || Джефф Харди || colspan="2" | 5 || 366 || 359

|-
|14 || Шелтон Бенджамин || colspan="2" | 3 || 354 || 352

|-
|15 || Рокки Майвиа/Скала || colspan="2" | 2 || 339 || 337

|-
|16 || Крис Джерико || 10 || 9 || 318 || 311

|-
|17 || Джефф Джарретт || colspan="2" | 6 || 297 || 284

|-
|18 || Брет Харт || colspan="2" | 2 || 290 || 288

|-
|19 || Грег Валентайн || colspan="2" | 1 || 285 || 284

|-
|20 || Биг И Лэнгстон/Биг И || colspan="2" | 1 || 277 || 272

|-
|21 || Кофи Кингстон || colspan="2" | 4 || 266 || 272

|-
|22 || Коди Роудс || colspan="2" | 2 || 257 || 254

|-
|23 || Дин Эмброус || colspan="2" | 3 || 245 || 242

|-
|24 || Пат Паттерсон || colspan="2" | 1 || 233 || 232

|-
|25 || Кен Патера || colspan="2" | 1 || 231 || 230

|-
|26 || Роб Ван Дам || colspan="2" | 6 || 211 || 224

|-
|27 || Рэнди Ортон || colspan="2" | 1 || 210 || 209

|-
|28 || Джонни Найтро/Джон Моррисон || colspan="2" | 3 || 209 || 203

|-style="background: #ffdead;"
|29 || Синсукэ Накамура || colspan="2" | 2 || colspan="2" | +''

|-
|30 || Хантер Хёрст Хелмсли/Triple H || colspan="2" | 5 || colspan="2" | 196

|-
|31 || Кристиан || colspan="2" | 4 || 192 || 188

|-
|32 || Сет Роллинс || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 190

|-
|33 || Эдж || colspan="2" | 5 || 171 || 166

|-
|34 || Голдаст || colspan="2" | 3 || 168 || 158

|-
|35 || Сантино Марелла || colspan="2" | 2 || 162 || 160

|-
|36 || Дрю Макинтайр || colspan="2" | 1 || 161 || 160

|-
|rowspan=2|37 || Кёртис Аксель || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 155
|-
| Рик Флэр || colspan="2" | 1 || 155 || 153

|-
|39 || Сами Зейн || colspan="2" | 2 || 151 || 154

|-
|40 || Рик Руд || colspan="2" | 1 || 148 || 147

|-
|41 || Крис Бенуа || colspan="2" | 4 || 142 || 159

|-
|42 || Дизель || colspan="2" | 1 || 138 || 137

|-
|rowspan=2|43 || Кевин Оуэнс || colspan="2" | 2 || 132 || 131
|-
| Оуэн Харт || colspan="2" | 2 || 132 || 130

|-
|45 || Рей Мистерио || colspan="2" | 2 || 128 || 129

|-
|46 || Уильям Ригал || colspan="2" | 2 || 126 || 124

|-
|47 || Кен Шемрок || colspan="2" | 1 || 125 || 124

|-
|48 || Аполло Крюс || colspan="2" | 1 || 124 || 123

|-
|49 || Финн Балор || colspan="2" | 2 || 120 || 118

|-
|50 || Умага || colspan="2" | 2 || 118 || 117

|-
|51 || Эдди Герреро || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 114

|-
|52 || Райбэк || colspan="2" | 1 || 112 || 111

|-
|53 || Карлито || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 90

|-
|54 || Техаский Торнадо || colspan="2" | 1 || 84 || 83

|-
|55 || Вэл Венис || colspan="2" | 2 || 83 || 79

|-
|56 || Родди Пайпер || colspan="2" | 1 || 77 || 76

|-
|57 || Эй Джей Стайлз || colspan="2" | 1 || 74 || 71

|-
|rowspan=2|58 || «Ледяная Глыба» Стив Остин || colspan="2" | 2 || 65 || 91
|-
| Рикки Стимбот || colspan="2" | 1 || 65 || 64

|-
|60 || Чайна || 3 || 2 || 64 || 62

|-
|61 || Роман Рейнс || colspan="2" | 1 || 63 || 62

|-
|62 || Бобби Лэшли || colspan="2" | 2 || 61 || 60

|-
|63 || Британский Бульдог || colspan="2" | 1 || 59 || 58

|-
|64 || Кейн || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 57

|-
|65 || Иезекиил Джексон || colspan="2" | 1 || 51 || 53

|-
|66 || Ахмед Джонсон || colspan="2" | 1 || 50 || 57

|-
|67 || Си Эм Панк || colspan="2" | 1 || 49 || 48

|-
|rowspan=2|68 || Дэниел Брайан || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 43
|-
| Крёстный отец || colspan="2" | 1 || 43 || 42

|-
|70 || Брон Строумэн || colspan="2" | 1 || 37 || 36

|-
|71 || Курт Энгл || colspan="2" | 1 || 35 || 34

|-
|72 || Букер Ти || colspan="2" | 1 || 34 || 33

|-
|rowspan=2|73 || Биг Шоу || colspan="2" | 1 || 28 || 27
|-
| Марк Меро || colspan="2" | 1 || 28 || 27

|-
|rowspan=4|75 || Джон «Брэдшоу» Лэйфилд || colspan="2" | 1 || 27 || 26
|-
| Лэнс Шторм || colspan="2" | 1 || 27 || 26
|-
| Люк Харпер || colspan="2" | 1 || 27 || 26
|-
| Альберт || colspan="2" | 1 || 27 || 24

|-
|79 || Ди’Ло Браун || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 26

|-
|80 || Марти Джаннетти || colspan="2" | 1 || 20 || 19

|-
|81 || Билли Ганн || colspan="2" | 1 || 19 || 16

|-
|rowspan=2|82 || Дорожный Пёс || colspan="2" | 1 || 14 || 13
|-
| Рикиши || colspan="2" | 1 || 14 || 13

|-
|84 || Тест || colspan="2" | 1 || 13 || 12

|-
|85 || Монти || colspan="2" | 1 || 2 || 1

|-
|86 || Зак Райдер || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 1

|-
|87 || Дин Дуглас || colspan="2" | 1 || colspan="2" | <1

|-
|}
  10 чемпионств Крис Джерико не признаются WWE. Совместное чемпионство Джерико и Чайны не признаётся WWE, чемпиоство в этот период числилось как вакантное. Официально у Джерико девять завоёванных чемпионств.
  20 дней в общей статистике у Криса Джерико не признаются WWE. Совместное чемпионство Джерико и Чайны не признаётся WWE, чемпиоство в этот период числилось как вакантное.
  WWE признают окончание четвёртого чемпионство Крис Бенуа 26 августа. При этом ошибочно указывают, что третье чемпионство Роба Ван Дама началось 6 августа. Со-чемпионство в этот период не было. Из за этого признанное WWE количество дней чемпонства у Ван Дама больше чем есть.
  WWE признают третье чемпионство Крис Джерико начиная с 4 мая. При этом ошибочно указывают, что первое чемпионство Крис Бенуа длилось до 22 мая. Со-чемпионство в этот период не было. Из за этого признанное WWE количество дней чемпонства у Бенуа больше чем есть.
  3 чемпионства Чайны не признаются WWE. Совместное чемпионство Джерико и Чайны не признаётся WWE, чемпиоство в этот период числилось как вакантное. Официально у Чайны два завоёванных чемпионства.
  20 дней в общей статистике у Чайны не признаются WWE. Совместное чемпионство Джерико и Чайны не признаётся WWE, чемпиоство в этот период числилось как вакантное.

См. также 
 Список действующих чемпионов WWE
 Список чемпионов Соединённых Штатов WWE
 Список Североамериканский чемпионов NXT
 Список чемпионов Северной Америки WWF в тяжёлом весе

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE

Списки чемпионов в чемпионатах WWE